Daytona Beach – miasto w USA
 Daytona International Speedway – tor wyścigowy
 Daytona 500 – wyścig samochodowy tamże
 Rolex 24 at Daytona – inny wyścig samochodowy tamże
 Dodge Daytona – samochód
 Ferrari Daytona – samochód
 Daytona Lubricants LCC – producent olejów i smarów dla motoryzacji i przemysłu